Sasseto  (in sloveno: Saksid) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica, situato nella Valle del Vipacco.

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica